Kasa – forma di poesia coreana
Kasa Obake – spirito nel folclore giapponese
Kasa – cappello giapponese
Kasa – antico regno nell'attuale Senegal